Alice Keppel – nobildonna scozzese
 Arnold Keppel, VIII conte di Albemarle – politico e ufficiale inglese
 Augustus Keppel, I visconte Keppel – ammiraglio britannico
 Derek Keppel – ufficiale inglese
 George Keppel, III conte di Albemarle – generale inglese
 George Keppel, VI conte di Albemarle – ufficiale e politico inglese
 Violet Keppel, nota come Violet Trefusis – scrittrice britannica
 William Keppel, IV conte di Albemarle – nobile e politico inglese
 William Keppel, VII conte di Albemarle – nobile, ufficiale e politico inglese

Pagine correlate
Van Keppel